Ministeri de la Seguretat de l'Estat (Unió Soviètica) (del seu nom en rus Министерство Государственной Безопасности, transliterat Ministerstvo Gosudarstvennoj Bezopasnosti), ministeri soviètic amb funcions de policia política
 Línia Matterhorn-Gotthard (del seu nom en alemany Matterhorn-Gotthard-Bahn), línia de ferrocarril de Suïssa
 MG B (de l'acrònim en anglès de Morris Garages B), model d'automòbil del fabricant MG Cars